Луїза Мекленбургська (; 28 серпня 1667, Гюстров, — 15 березня 1721, Копенгаген) — дочка герцога Густава Адольфа Мекленбургского і його дружини Магдалени Сібілли Шлезвіг-Гольштейн-Готторпської, дочки Фрідріха III Шлезвіг-Гольштейн-Готторпского.

Луїза виховувалася в досить скромних умовах мекленбургского двору в строгих пієтистських традиціях. Зі своїм майбутнім чоловіком Луїза познайомилася, коли Фредерік подорожував німецькими князівствами в пошуках нареченої.

5 грудня 1695 року в Копенгагені Луїза вийшла заміж за кронпринца Данського Фредеріка і в 1699 році стала королевою Данії. Проживала в Данії дуже тихо і ніколи не користувалася успіхом у чоловіка. Вона страждала від численних любовних інтрижок свого темпераментного чоловіка і дорікала йому, що неодноразово створювало незручні ситуації при дворі. Ще за життя Луїзи чоловік створив дві сім'ї на стороні, і вже через кілька днів після її смерті він поєднувався морганатичним шлюбом з однією зі своїх коханок, Анною Софією Ревентлов.

Луїзу пов'язували близькі стосунки з сином Крістіаном VI, що вирізнялося глибокою релігійністю.

Велика бібліотека Луїзи в основному релігійного змісту зберігається в Датської королівської бібліотеці.

Нащадки 
 Крістіан (1697—1698)
 Крістіан VI (1699—1746), згодом король Данії
 Фрідріх Карл (1701—1702)
 Георг (1703—1704)
 Шарлотта Амалія (1706—1782) — заміжньою не була.

Примітки

Посилання 
 Louise af Mecklenburg (Dask Dronning 1699—1721) 
 Louise, 1667—1721 / Dansk biografisk Lexikon 

Мекленбурги
Королеви Данії